Voort ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf van der Voort van Zijp (1892–1978), niederländischer Vielseitigkeitsreiter
 Herman Jacob van der Voort in de Betouw (1847–1902), niederländischer Maler
 Petra van de Voort (* 1972), schwedische Schauspielerin
 Vincent van der Voort (* 1975), niederländischer Dartspieler
 Willem van der Voort (1923–2016), niederländischer Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Vandervoort
 Vanderford-Gletscher
 Vanderford Valley